Поммер'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Поммер'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель